Siemens AX72 — стільниковий телефон фірми Siemens.

A
Мобільні телефони, представлені в 2005 році